Сами Кристиан Карппинен (; род. 2 августа 1971) — финский рок-музыкант.

Музыкальная карьера 
Ведёт свою музыкальную карьеру с 1994 года. С 1994 по 1998 год играл в составе финской панк-рок группы Luonteri Surf. В 1998—2001 годах был ударником в симфоник-метал-группе Therion, с 2002 по 2008 годы выступал в финском индастриал-коллективе Ruoska. В 2008 году во время перерыва покинул состав финской команды и сейчас работает звукорежиссёром в Modern Art Studio. В 2018 г. вернулся в состав группы Therion. В 2021 году заменил барабанщика Opeth Мартина Аксенрота.

Ссылки 
 Сами Карппинен на сайте MightMusic

Рок-музыканты Финляндии
Ударники Швеции
Музыканты Therion
Ударники Финляндии